Gilley kan syfta på:
 Gilley, Doubs
 Gilley, Haute-Marne